Hieronder de lijst van ministers van Financiën van Zuid-Afrika

Zie ook 
 Politiek in Zuid-Afrika

Zuid-Afrikaanse
Financiën